Christian Marth ist der Name folgender Personen:

* Christian Marth (Pastor) (1840–1914), deutscher Geistlicher
 Christian Marth (Mediziner) (* 1959), italienischer Gynäkologe und Hochschullehrer